ЧСР има више значења:

 Чехословачка Република
 Чешка Социјалистичка Република